Schnizer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Schnizer (1740–1785), deutscher Komponist und Organist
 Joseph Joachim von Schnizer (1792–1870), deutscher Künstler und Politiker
 Elsbeth von Schnizer (1900–1998) NS-Professorin für Zahnheilkunde
 Emil Schnizer (1857–1921), österreichischer Architekt
 Helmut Schnizer (1929–2011), Leiter des Instituts für Kirchenrecht an der Universität Graz
 Johannes Schnizer (* 1959), österreichischer Verfassungsrichter
 Otto Schnizer (1891–1914), deutscher Autor

Siehe auch:
 Schnitzer